Банистер, Джон (1650—1692) — английский миссионер, натуралист, путешественник.
 Банистер, Джон (1532(3) — 1599) — британский хирург и врач.